Agria peut faire référence à :

 Agría, une commune de Grèce ;
 Agria, une variété de pomme de terre ;
 Agria, une planète du secteur Koprulu dans l’univers fictif de StarCraft.